«Милли газете» ( — «Национальная газета») — турецкая газета правого политического направления, ранее официальный орган исламской Партии Благоденствия
Была основана в январе 1973 в Стамбуле.

В 2005 выходила тиражом в 150 000 экземпляров.

Обвинения в антисемитизме 
Исследователи Тель-Авивского университета утверждают, что в газете постоянно печатаются материалы, возбуждающие ненависть и недоверие к евреям. В частности, в феврале 1997 года у турецкого посольства в Вашингтоне состоялся пикет из восьми еврейских демонстрантов с протестом против статьи, в которой говорилось:
Как змея была создана для выделения яда, так же и еврей был создан чтобы приносить беды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Переводы на ИноСМИ

Газеты Турции
Антисемитизм в Турции
Газеты на турецком языке
Антисемитизм в Новейшее время